

Косково — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства

Косково — село, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Косково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Косково — присілок, Лузький район, Кіровська область